Cabaços ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cabaços (Moimenta da Beira)
 Cabaços (Ponte de Lima)